Список космических запусков СССР в 1982 году

Статистика 
Количество запусков: 108 (рекордное количество годовых запусков в СССР)

Успешных запусков: 99

См. также 
 Список космических запусков в 1982 году
 Хронология пилотируемых космических полётов

Ссылки 
 Энциклопедия «Космонавтика» А.Железняков. Хроника освоения космоса
 Космические пуски и события в СССР и России